Артемас Уилер () — изобретатель кремнёвого револьвера, запатентовавший его в США в июне 1818 года. Модель Уилера отличалась от малоудачных прототипов более раннего времени тем, что барабан использовался для современных целей, а оружие было кремнёвым. Модель Уилера позволяла выстрелить до 7 раз подряд, но современный облик револьверы приобрели лишь через несколько десятилетий, после изобретения капсюля.

Биография 
Уилер был офицером американской армии. Он жил в городе Конкорд, штат Массачусетс.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130829002620/http://agesmystery.ru/node/720
 https://web.archive.org/web/20101224141433/http://www.american-firearms.com/american-firearms/z-html/company-A/Artemus%20Wheeler/Artemus%20Wheeler.html

Персоналии по алфавиту
Конструкторы стрелкового оружия